The Lady Vanishes ist der Titel mehrerer Werke:

 The Lady Vanishes, oder The Wheel Spins, Roman von Ethel Lina White
 Eine Dame verschwindet, britische Kriminalkomödie von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1938
 The Lady Vanishes, britischer Film von Anthony Page aus dem Jahr 1979, siehe Tödliche Botschaft (1979)
 The Lady Vanishes (2013), britischer Film von Diarmuid Lawrence aus dem Jahr 2013